Akullikassak bezeichnet:
 Akullikassak (Berg, Nuna J. P. Koch), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Akullikassak (Berg, Qassersuup Saqqaa), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Akullikassak (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland